Biermann steht für:
 Biermann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (73640) Biermann, Asteroid des Hauptgürtels
 Biermann Medizin, deutsches Medienunternehmen

Siehe auch:
 Bearman
 Beerman
 Bierman
 Birmann
 Birman